Rīgas Autobusu Fabrika — латвійське автомобілебудівне підприємство або її продукція, мікроавтобуси RAF. 
Royal Air Force — королівські Військово-повітряні сили Великої Британії. 
Rote Armee Fraktion  — німецька підпільна комуністична організація міських партизан.